Puhakka est un patronyme finnois pouvant désigner.

Patronyme 

 (1816-1893), poète romantique finlandais
 Arja Maarit Puhakka (né en 1957), artiste visuel
 Hannu Puhakka (né en 1959), sauteur en longueur et triple sauteur
 Jaakko Puhakka (né en 1954), professeur de chimie et de biotechnologie, 
 Janne Puhakka (né en 1995), joueur de hockey
 Jari Puhakka (né en 1965), chef d'orchestre
 Johanna Puhakka (née en 1993), actrice
 (né en 1982), plongeur olympique finlandais
 Joona Puhakka, vidéaste
 Jouko Puhakka (1922-2002), écrivain 
  Jouko Puhakka (né en 1962), pilote de rallye
 Jussi Puhakka (né en 1976), acteur
 Juuso Puhakka (né en 1998), athlète automobile
 Lauri Puhakka (1921-1991), professeur
 Matti Puhakka (1945-2021), homme politique 
 Mikko Puhakka (1877-1924), journaliste 
  (né en 1955), athlète finlandais de ski d'orientation
 Niilo Puhakka (1886-1918), footballeur 
 Noora Puhakka (né en 1985), guitariste du groupe Tiktak.
Olli Puhakka (1916-1989), pilote de chasse finlandais
 Onni Puhakka (1870-1955), député 
  (né en 1948), pasteur et député
 Pauli Puhakka (1926-2011), député 
 Pekka Puhakka (1874-1949), rédacteur en chef
 Petteri Puhakka (né en 2001), joueur de hockey
 Päivi Puhakka (née en 1958), éditeur et écrivain 
 Raili Puhakka (1940-2006), homme politique
 Roope Puhakka, acteur 
 Sirpa Puhakka (né en 1956), homme politique 
 Väinö Puhakka (1887-1918), militant indépendantiste, 
 Yrjö Puhakka (1888-1971), député, ministre

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois